Arsamès de Perse est un possible roi de Perse, fils d'Ariaramnès (v. 520 av. J.-C.)
 Arsamès est un prince perse, fils aîné du roi Darius Ier et de la reine Artystonè.
 Arsamès est un satrape d'Égypte (fin du ).
 Arsamès est un prince perse, fils du roi Artaxerxès II et de la reine Amestris.
 Arsamès est un satrape de Cilicie qui s'oppose à Alexandre le Grand (334-333 av. J.-C.).
 Arsamès d'Arménie est un roi orontide d'Arménie, de Sophène et de Commagène (v. 240 av. J.-C.).
 Arsames est un groupe persan de death metal mélodique (2002-).